Sandras ist der Familienname folgender Personen:

 Gatien de Courtilz de Sandras (1644–1712), französischer Musketier und Schriftsteller
 Gustave Sandras (1872–1951), französischer Turner

Siehe auch:
 Sandra (Begriffsklärung)